Tarquin et Lucrèce, huile sur toile de Titien (1515) ;
 Tarquin et Lucrèce, gravure sur cuivre de Pierre Reverdy (n. d.).

Voir aussi 
 Lucrèce (dame romaine)